Siebziger steht für
1970er, achtes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
70er, achtes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts 
70er v. Chr., achtes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Siehe auch:

Siebziger Krieg 
Die wilden Siebziger